— японский сэйю. Его сценическое имя взято в честь .

Работы и роли 
 Ah! My Goddess (Повелитель Ужаса)
 Argento Soma (Доктор Эрнст Ногути)
 Bleach (Гранд Фишер)
 Case Closed (Инспектор Дзюдзо Мэгурэ)
 Chibi Maruko-chan (Кимио нагасава, Нидэдзи Сайдзё)
 Cowboy Bebop (Гаррисон)
 Cyborg 009 (006, Чанг Чангку)
 Death Note (Хитоси Дэмэгава)
 F-Zero GP Legend (Дон Дзини)
 Flint the Time Detective (Майто)
 Gungrave (Боб Паундмакс)
 Hell Girl (Эргуро)
 Higurashi no Naku Koro ni (Кураудо Оиси)
 Kekkaishi (Мистер Уро)
 The Law of Ueki (Директор)
 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory (Бернард Монся)
 Mobile Suit Victory Gundam (Ромэро Марвал)
 Naruto (Фукуёкана)
 Chrono Trigger OVA (Ну)
 Okane ga nai (Хаясида)
 Ping-Pong Club (Каору Суэмацу)
 Shippu Iron Leaguer (Буруама)

Актёры озвучивания Японии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 4 декабря
Родившиеся в 1961 году